Et moi, j'te dis qu'elle t'a fait de l'œil (film, 1935) est un film français réalisé par Jack Forrester, sorti en 1935 au cinéma.
 Et moi, j'te dis qu'elle t'a fait de l'œil (film, 1950) est un film français réalisé par Maurice Gleize, sorti en 1950 au cinéma.